Овощной — название населённых пунктов в России:

 Овощной (отделение № 2 совхоза «Челбасский») (также Овощной) — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Овощной — посёлок в Азовском районе Ростовской области.

См. также 
 Овощное